Adeline Rispal (1955-), architecte, muséographe et scénographe française
 Auguste Rispal est un homme politique français
 Danièle Hoffman-Rispal (1951-), femme politique française
 Gabriel Rispal (1892-1970), sculpteur français
 Josette Rispal (1946-), sculptrice, plasticienne et peintre française
 Jules Rispal (1871-1910), sculpteur français